Slurf kan betrekking hebben op of verwijzen naar:

Proboscis, een min of meer verlengde structuur op de kop bij verscheidene diergroepen; 
Buis (voorwerp), een hol, cilindrisch voorwerp, bestemd om er vloeistoffen of gassen door te leiden;
Penis, het mannelijke orgaan gebruikt voor de geslachtsgemeenschap;
Vliegtuigslurf, een beweegbare overdekte brug waarmee passagiers een vliegtuig kunnen verlaten of instappen;
Windhoos, een wervelwind (een snel draaiende kolom lucht) die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk zichtbaar is.